

Turniej główny

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

Wimbledon 2009
Wimbledon – gra pojedyncza mężczyzn